Никола́й Фила́тов:
 Филатов, Николай Алексеевич (1891—1939) — советский государственный и партийный деятель, председатель Московского областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся.
 Филатов, Николай Антонинович (1934—1992) — специалист в области горной геомеханики и маркшейдерского дела, доктор наук, профессор.
 Филатов, Николай Васильевич — аким города Караганда.
 
 
 Филатов, Николай Филиппович (1938—2004) — российский историк, краевед.